ТГЭУ — аббревиатура, может означать:
 Ташкентский государственный экономический университет — высшее учебное заведение, расположенное в Ташкенте, Узбекистан.
 Тихоокеанский государственный экономический университет — бывшее высшее учебное заведение, расположенное во Владивостоке, РФ, ныне часть ДВФУ.